NGA, sigle composé des trois lettres N, G et A, peut signifier :

Code 
 Nigeria, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,

Sigle 

 National Geospatial-Intelligence Agency, une agence fédérale américaine qui a pour fonction de collecter, analyser et diffuser le renseignement géospatial,
 National Gallery of Art, important musée de Washington, DC
 National Governors Association, association des gouverneurs aux États-Unis

Divers 
 un prénom vietnamien féminin signifiant belle,
 une préposition en albanais signifiant "de,  à partir de" (+ nominatif défini)

Patronyme 

 Marie-Philomène Nga (?-), est une actrice franco-camerounaise.
Philomène Nga Owona (1956-), soldate camerounaise.

Toponyme

Thaïlande 
 Phang Nga est une ville de la région Sud de la Thaïlande.
 Phang Nga est une des provinces méridionales de la Thaïlande.
 Parc national d'Ao Phang Nga
 La baie de Phang Nga est une baie de la mer d'Andaman située dans le sud de la Thaïlande.

Autres pays 
 Ngã Bảy est une ville de la province de Hậu Giang, dans le delta du Mékong au Viêt Nam.
 Le Nga Pulu est une montagne située sur l'île de Nouvelle-Guinée, en Indonésie.
Code
Patronyme africain